Patricia Davis Balbiani (nacida en Argentina), psicóloga social ,directora teatral de La Barca Otro Teatro y creadora del sistema vivencial de desarrollo personal Shayking. Actriz de teatro espontáneo, improvisación, clown, impropainting (variante del Soundpainting) y facilitadora de Biodanza. Siendo una de las principales impulsoras del Teatro Espontáneo en España desde Sevilla a través de su escuela La Barca Otro Teatro, así como por sus interpretaciones de solos de improvisación, hecho poco frecuente en España y menos por mujeres. Los espectáculos y talleres de La Barca han viajado por España, Argentina, Bolivia, Suiza e Italia.

Biografía y vida profesional 

Empieza a trabajar con grupos en el año 1993, en Argentina, en primera instancia en el ámbito de la educación ambiental y la participación juvenil. Su trayectoria a nivel provincial la lleva al plano nacional como Coordinadora Nacional de Capacitación de Juventud el Ministerio de Salud y Desarrollo Social (Argentina), Coordinadora Provincial de Capacitación para jóvenes en la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones de la
provincia de Buenos Aires. Diseñó y ejecutó planes de formación en desarrollo comunitario y promoción de la salud a nivel local, provincial y nacional escribiendo y colaborando en diversos libros técnicos.

Además, desarrolló material didáctico de soporte, condujo equipos profesionales y realizó la coordinación logística y pedagógica de encuentros formativos a toda escala.

En el año 1997 inicia sus estudios y actividad teatral y su participación en encuentros de Mujeres en las Artes Escénicas.

Fue profesora de “Creatividad” en el “Centro de estudios de Psicología Social de La Plata” y de “Metodología de la Intervención grupal” y “Dinámica de grupos” en cursos de extensión universitaria.

En España ha realizado consultorías en creatividad en eventos de la Junta de Andalucía y Extremadura. También ha sido docente en cursos y talleres en el Centro del Profesorado de Sevilla, Universidad de Sevilla, Universidad Pablo Olavide y Universidad de Cádiz.

Formada en materia artística y social estudiando a profesionales internacionales como Jacob Levy Moreno, Enrique Pichon-Rivière (psicología social), Eduardo Galeano, Idea Vilariño y Rolando Toro, creador de la biodanza. Además, de sus estudios formales, ha recibido cursos y viajado para formarse de manera directa con maestras como Dijana Milošević (Dah Teatar, Serbia), Rosi Di costanzo (Comuna Baires, Italia), Débora Hunt (Puerto Rico), María Elena Garavelli (Argentina), Jutta Happekausen (Alemania), Pepa Díaz Meco (España) y profesores como Jango Edwards (EE. UU.), Peter Shub (Alemania), Laura Hertz (EE. UU.) y Javier Pastor (España).

Desde 2006 y hasta 2009 es integrante y profesora de la Compañía Dos Lunas Teatro de Sevilla.

En 2009 crea La Barca otro Teatro como compañía y escuela de teatro, siendo esta un espacio de aprendizaje e innovación. Dando clases de improvisación, clown y teatro espontáneo; donde se han formado profesionales de improvisación y teatro espontáneo, impulsando el desarrollo de estas disciplinas en Sevilla. 
Ha desarrollado ciclos internacionales de formación, clases magistrales, muestras y conferencias.

En 2017 participa como Entrenador en el evento Startup Weekend Sevilla.

En 2019 Patricia Davis crea la disciplina de crecimiento personal Shayking, siendo un sistema vivencial de desarrollo personal, fácil, divertida y con beneficios desde la primera práctica. Refuerza la vitalidad y la creatividad a partir del movimiento saludable, el juego, el baile, la gimnasia mental creativa y el canto.

En 2020, creado durante el periodo de confinamiento en España por la pandemia de Covid-19, escribió el libro La Reina que encontró su tesoro. Editorial Círculo Rojo. Un cuento sobre el valor de las pequeñas grandes decisiones y las mil formas del amor y la libertad. Una historia por crear, en tus manos.

Representaciones 
 Humor con ingredientes a Go-Go, Grupo Café con Ser (1997-1999, Argentina)
 Naufragio de Renzo Casali (1999-2000, Argentina)
 No somos nada con la Compañía Clown Mor Ja Mor (1999, Argentina)
 La Otra Mirada Encuentro Internacional de mujeres en el Teatro (2003, Sevilla)
 I Campeonato de Match de Improvisación de Sevilla (2007)
 Historias de Inframundo. Co- directora, dramaturga y actriz en la obra infantil Historias de Inframundo (2007),
 Teatro Espontaneo'''] (2008, La Plata, Argentina)
 La travesía de la dama blanca (2008),
 Las tres flores de la costa (2009),
 A todo trapo (desde 2000 hasta 2016 con funciones en Argentina, Italia y España),
 Rotunda historia (desde 2014),
 Café artístico a la carta (desde 2006, Sevilla),
 Espontangas de teatro espontáneo] (desde 2014 hasta 2015),
 Linaje. Otra mirada sobre la violencia de género (desde 2015),
 Soy Sola' (desde 2017, Argentina y España).

 Dirigiendo 
 Historias de encuentros y desencuentros teatro espontáneo (2006, Sevilla),
 Clowns a los saltos, (2007, Sevilla),
 Las nadies, (2007, Sevilla),
 Muestras y funciones de Teatro espontáneo, (2007, Sevilla),
 Muestra de Impropainting en el Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía, (2013, Sevilla).

 La Barca Otro Teatro 
En 2009 Patricia Davis creó La Barca otro Teatro en Sevilla para generar un espacio especializado en artes escénicas aplicadas al desarrollo humano. Utilizando para ello espectáculos, intervenciones, talleres, oferta de cursos de teatro espontáneo, clown, teatro, improvisación y biodanza. 

Además, la directora ha leccionado técnicas innovadoras en esta escuela de teatro tales como el Impropainting, (variante del Soundpaintig).

En materia de teatro espontáneo las dos escuelas que se crearon en Sevilla surgieron tras su aprendizaje con Patricia Davis. Cristina Domínguez Vázquez, quien se inició en esta disciplina con la actriz, continuó su formación en Latinoamérica con la segunda escuela en Sevilla (Transcrea).

En la Barca otro Teatro, además, han pasado actores como Mercedes Reyes, miembros de las Compañías de teatro de improvisación Improductivo y de Noche de Repálagos, así como actores y actrices de las Compañías de Teatro Espontáneo Sin Telón,  La Rueca Teatro Espontáneo y Sicodram] y Espontangas.

La idea de llamar a su escuela La Barca hace referencia a la frase Naveguemos, el mar es invención de nuestra barca (Nemer ibn el Barud). La intención de Patricia Davis consiste en un viaje de un punto a otro, un espacio y un medio de crecimiento, no busca la retención del alumnado si no su emancipación y vuelo.

 Shayking 
En 2019 Patricia Davis crea la disciplina de crecimiento personal Shayking, siendo un sistema vivencial de desarrollo personal, fácil, divertida y con beneficios desde la primera práctica. Refuerza la vitalidad y la creatividad a partir del movimiento saludable, el juego, el baile, la gimnasia mental creativa y el canto.

 Lucha por la Igualdad de Género 
Patricia Davis desde sus inicios ya fue una mujer pionera al ser, en 1993, la primera mujer en titularse cómo “ Técnica Agrónoma con Especialidad en Tambo e Industrias Lácteas “ en la Escuela Agrotécnica de Navarro (actualmente Escuela de Educación Agraria N 1).  

Posteriormente, una vez iniciada su labor con grupos, se ha dedicado concienciar a la sociedad sobre la importancia de la educación en la igualdad de género. De este modo ha participado en la trasformación social con los siguientes espectáculos:

 En primer lugar representó con la compañía sevillana Dos Luna Teatro, La travesía de la dama blanca, dirigida por Mariana González (2008) en la que afronta la violencia de género mediante un lenguaje gestual. 
 También junto a esta compañía representó Las tres flores de la costa, dirigida por David Fernández (2009), en la que a través de un lenguaje humorístico abordaron la masculinización de la mujer como camino de poder y reconocimiento y también dificultades de distinta índole que debe afrontar.
Desde la Biodanza como herramienta de educación, inserción y empoderamiento para la mujer, en diciembre de 2018 publica su Monografía para la titulación como facilitadora de Biodanza SRT titulada "Biodanza como camino de retribalización de mujeres migrantes" tras un trabajo grupal con mujeres que han dejado su tierra natal , con el objetivo de brindarles un nuevo espacio de pertenencia.

 Colaboración con Páginas Violetas 
Desde que La Asociación de Mujeres Páginas Violeta, una Organización sin ánimo de lucro, orientada a promover la participación y presencia de las mujeres en la vida social, cultural y económica. Conocieron a Patricia Davis en 2014 y la relación simbiótica entre ambas no ha parado de crecer. Son muchas las colaboraciones y aportaciones de Patricia Davis en encuentros, debates en clave feminista, seminarios, cursos y actuaciones.

 Libros La Reina que encontró su tesoro. Editorial Círculo Rojo. Colección Autoayuda. 2021. Autora: Patricia Davis. ISBN: 978-84-1385-228-7. Un cuento sobre el valor de las pequeñas grandes decisiones y las mil formas del amor y la libertad. Una historia por crear, en tus manos.

Biodanza como camino de retribalización de mujeres migrantes. Editorial Académica Española. 2018. Autora: Patricia Davis. ISBN-13: 978-613-9-07175-3 Monografía para la titulación como facilitadora de Biodanza SRT.

Enlaces externos

Artículo Mujeres en escena. Patricia Davis y La Barca Otro Teatro. Publicado en la Revista internacional de Culturas y Literaturas, 13 2016
Información de Formadora en la Universidad de Pablo de Olavide, Sevilla
La Barca Otro Teatro
Shayking
Asociación Entre Tierras
Asociación Páginas Violeta
Artículo "Teatro para encontrarse a uno mismo" del Diario de Sevilla del 28-09-2009
Monografía Biodanza como camino de retribalización de mujeres migrantes, Patricia Davis Balbiani (2018)

La creatividad de Patricia Davis por Paul Suster y Pablo Dugo en su blog el 01-02-2007

Referencias 

Actrices de Argentina
Directores de teatro de Argentina